Das FIBT-Skeleton-Ranking 2008/09 ist eine von der Fédération Internationale de Bobsleigh et de Tobogganing (FIBT) erstellte Art Weltrangliste im Skeletonsport der Saison 2008/09. Es war erst die zweite Saison, in der das Ranking erstellt wurde. In die Wertung gingen alle Ergebnisse aus den vier offiziellen Rennserien (Weltcup (WC), Intercontinentalcup (ICC), Europacup (EC) und America's Cup (AC)) der FIBT im Skeleton sowie die Ergebnisse der Weltmeisterschaft (WM) und Juniorenweltmeisterschaften (JWM) ein. Anhand des Rankings wurden die Nationen-Quotenplätze für die Weltmeisterschaft 2009 und die Quotenplätze für die vier Rennserien der Saison 2009/10 verteilt.

Ranking Männer

Ranking Frauen

Weblinks 
 FIBT-Rankings

Skeleton